Скутари () може да се отнася за:

 Скутари, село в дем Източен Мани, Пепопонес, Гърция
 Скутари, залив на полуостров Пелопонес
 Къспикеси (на гръцки: Скутари), село в Сярско, Гърция

Населени места и географски обекти, наричани в миналото Скутари 
 Юскюдар, квартал на Истанбул, Турция
 Шкодра, град в Албания
 Шкодренско езеро в Албания
 Щит, село в Община Свиленград, България